Джей-ліга 2015 — 23-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Санфрече Хіросіма.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нісікава Сюсаку
 Морісіге Масато
 Макіно Томоакі
 Ота Косуке
 Сіотані Цукаса
 Канадзакі Му
 Ендо Ясухіто
 Аояма Тосіхіро
 Окубо Йосіто
 Усамі Такасі
 Douglas

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2015 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2015 в Японії